Molekulska formula -{C27H32O14}- se može odnositi na:

 Naringin
 Narirutin